Helenio (en griego Ἑλλήνιον) indica un culto pagano a los dioses griegos y puede referirse a:

La planta llamada Inula helenium.
 Helenio (Náucratis), santuario de los antiguos griegos en Náucratis, Egipto, que se erigió en tiempos del faraón Amasis en el siglo VI a. C.
 Helenio (Esparta), templo de Zeus Sellanios en Esparta.
 Helenio (El Cairo), asociación creada en El Cairo que tuvo poco trayecto, fundada a principios del siglo XX por la comunidad griega de Egipto.